Lassie (rijst), een merk van Rijstpellerij "Mercurius"
Lassie (televisieserie), een televisieserie over een Schotse collie genaamd Lassie
Lassie (1994), een hierop gebaseerde film
Lassie (2005), een hierop gebaseerde film
Lassie (2014), een hierop gebaseerde animatieserie
Lassie (2020), een hierop gebaseerde film